Partenion (en llatí Parthenium, en grec antic Παρθένιον) era una ciutat grega del Quersonès Tàuric, situada entre Panticapea i Heraclèon Tàuric. En parlen Estrabó i Claudi Ptolemeu.

Referències 

Ciutats gregues de Crimea